Bekir Gür est un footballeur turc à la retraite né le  à Turgutlu dans la Province de Manisa en Turquie. Actuellement il est entraineur des moins de 14 ans à Istanbul BB.

Il avait commencé sa carrière dans le club de sa ville natale, a Turgutluspor. Il avait impressionné par son physique et son jeu de tête les recruteurs de Galatasaray SK à l'époque entrainé par l'allemand Reinhard Saftig. Il avait porté le maillot de Galatasaray SK pendant 3 saisons de 1994 à 1997. Mais durant la saison 1997-1998, le club de Galatasaray SK par l'entraineur Fatih Terim décidait de ne pas le garder car l'équipe venait de recruter Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu et Fatih Akyel.

Palmarès 

 2 fois Champion de Turquie avec Galatasaray SK en 1994 et 1997.
 1 fois vainqueur de la Coupe de Turquie avec Galatasaray SK en 1996.

Carrière

Références

Liens externes 
 

Footballeur turc
Joueur du Turgutluspor
Joueur du Galatasaray SK
Joueur du Çanakkale Dardanelspor
Joueur de l'Istanbulspor
Joueur de l'Elazığspor
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Joueur du Darıca Gençlerbirliği SK
Naissance en janvier 1972
Naissance dans la province de Manisa